Корабль 2 ранга имеет два основных значения:

 Корабль 2 ранга (парусный) — характерный для Британии трёхдечный линейный корабль. В британской системе рангов назывался . На рубеже XVIII—XIX веков — 98-100 пушечный корабль.

 Корабль 2 ранга (моторный) — в советском и российском ВМФ корабль, отнесённый ко 2 рангу в «Боевых средствах флота». Второй по старшинству над кораблями и судами ВМФ после корабля 1 ранга в вопросах снабжения, комплектования и в церемониальных процедурах. Как правило, требует командира в звании капитан 2-го ранга.

См. также 
Ранг в парусном военно-морском флоте